Köckmühle ist der Ortsname von

 Köckmühle (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Köckmühle (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern